Катастрофа L-1011 в Далласе — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в пятницу 2 августа 1985 года. Авиалайнер Lockheed L-1011-385-1 TriStar авиакомпании Delta Air Lines совершал внутренний рейс DL191 по маршруту Форт-Лодердейл—Даллас—Лос-Анджелес, но при заходе на посадку в аэропорту Далласа попал в сильный микропорыв и врезался в водонапорную башню. Из находившихся на его борту 163 человек (152 пассажира и 11 членов экипажа) выжили 29, также погиб 1 человек на земле и ещё 1 получил ранения.

Самолёт 
Lockheed L-1011-385-1 TriStar (регистрационный номер N726DA, серийный 1163) был выпущен компанией «Lockheed Corporation» в 1979 году (первый полёт совершил 18 февраля). 28 февраля того же года был передан авиакомпании Delta Air Lines. Оснащён тремя двухконтурными турбовентиляторными двигателями Rolls-Royce RB211-22B. На день катастрофы 6-летний авиалайнер совершил 11 186 циклов «взлет-посадка» и налетал 20 555 часов.

Экипаж 
Самолётом управлял опытный экипаж, состав которого был таким:

 Командир воздушного судна (КВС) — 57-летний Эдвард Н. Коннорс (). Пилот-ветеран, проработал в авиакомпании Delta Air Lines 31 год и 1 месяц (c 14 июня 1954 года). Управлял самолётами Douglas DC-3, DC-6, DC-7 и DC-8, Fairchild F-27, Vickers Viscount VC 700 и VC 800 и Boeing 727. В должности командира Lockheed L-1011 TriStar — с 26 октября 1979 года. Налетал свыше 29 300 часов, свыше 3000 из них на L-1011.
 Второй пилот — 42-летний Рудольф П. Прайс-младший (). Опытный пилот, проработал в авиакомпании Delta Air Lines 15 лет и 5 месяцев (с 13 февраля 1970 года). В должности второго пилота Lockheed L-1011 TriStar — с 14 марта 1984 года. Налетал свыше 6500 часов, свыше 1200 из них на L-1011.
 Бортинженер — 43-летний Николас Н. Нассик (). Проработал в авиакомпании Delta Air Lines 8 лет и 9 месяцев (с 19 октября 1976 года). В должности бортинженера Lockheed L-1011 TriStar — с 7 апреля 1980 года. Налетал свыше 6500 часов, свыше 4500 из них на L-1011.

В салоне самолёта работали 8 стюардесс:
 Дженни Аматулли (), 35 лет — старшая стюардесса. В Delta Air Lines с 30 января 1970 года.
 Фрида Артц (), 31 год. В Delta Air Lines с 20 ноября 1972 года.
 Джоан Модзелевски (), 33 года. В Delta Air Lines с 17 сентября 1973 года.
 Вирджиния Ли (), 31 год. В Delta Air Lines с 3 июля 1978 года.
 Дайэн Джонсон (), 29 лет. В Delta Air Lines с 3 июля 1978 года.
 Фрэнсис Элфорд (), 30 лет. В Delta Air Lines с 31 января 1977 года.
 Уэнди Робинсон (), 23 года. В Delta Air Lines с 3 января 1985 года.
 Викки Чейвис (), 29 лет. В Delta Air Lines с 4 июля 1979 года.
Среди пассажиров на борту самолёта находился Филипп Эстридж — ведущий разработчик оригинального IBM Personal Computer (PC). Вместе с  ним была его жена Мэри Энн.

Хронология событий 

2 августа 1985 года Lockheed L-1011-385-1 TriStar борт N726DA вылетел из Форт-Лодердейла в  15:10. Диспетчеры аэропорта Далласа сообщили экипажу рейса 191 о возможности широко рассеянных ливневых дождей и гроз, которые станут изолированными после 20:00.

Полёт проходил нормально до прохождения Нового Орлеана (Луизиана). Линия погоды вдоль побережья Мексиканского залива резко усилилась. Экипаж решил изменить маршрут полёта до Голубого хребта, чтобы не попасть в грозу. В 17:35 экипаж получил сообщение от ATIS: Информация о подходе в  Ромео, два один четыре семь по Гринвичу, погода  шесть тысяч рассеянная, второй ярус НГО два одна тысяча рассеянная, видимость , температура один ноль один, точка росы шесть семь, тихо, высотомер, два-девять-девять-два, взлётно-посадочная полоса 18 правая, 17 левая, визуальный заход, подтвердите диспетчеру подхода, что вы прослушали информацию Ромео ().

Вышка аэропорта Далласа (ARTCC) увидела рейс 191 на радаре и начала его снижение. В 17:43:45 рейс 191 снизился до 3000 метров и лёг на курс 250° к Голубому хребту. В 17:46 вышка аэропорта Далласа разрешила рейсу 191 продолжить полёт к Голубому хребту и дальнейшее снижение до 2740 метров, экипаж подтвердил получение разрешения на снижение до 2740 метров. В 17:48 КВС сказал второму пилоту: Вы в хорошем состоянии. Я рад, что мы не должны были проходить тот беспорядок. Я был уверен, что он собирался послать нас через него. Через 3 минуты бортинженер сообщил командиру: Похоже, в Форт-Уэрте идёт дождь.

В 17:51 ARTCC приказал рейсу 191 связаться с диспетчером подхода. В 17:56:28 диспетчер подхода передал частично сообщение с рейса 191. В 17:59 второй пилот сказал: Наш самолёт будет помыт, а командир доложил диспетчеру, что они на высоте 1500 метров. В 18:00 диспетчер подхода связался с другим летящим в тот же аэропорт рейсом (AA 351 авиакомпании American Airlines) и спросил, наблюдают ли они визуально взлётную полосу (рейс 351 был четвёртым перед рейсом DL191 на посадку на ВПП №17L). Рейс 351 ответил: Как только мы вырвемся из этого ливня, сообщим. Диспетчер разрешил посадку рейсу 191 на ВПП №17L.

В 18:00 диспетчер подхода попросил рейс 191 уменьшить скорость полёта до 314 км/ч и лечь на курс 270°. Пилоты ответили: Подтверждаю. В 18:02 диспетчер подхода сообщил рейсу 191, чтобы они повернули на курс 180° и заявил, что ВПП №17L свободна. В 18:03:03 диспетчер сообщил рейсу 191: Дельта один девять один тяжёлый, уменьшите вашу скорость до один шесть ноль, пожалуйста, на что КВС ответил: Мы рады. В 18:03:30 КВС сообщил диспетчеру: У нас переменные ветры там из-за ливня… там северный конец DFW.

В 18:03:58 КВС сообщил башне аэропорта Далласа: Вышка, Дельта один девять один тяжёлый, мы здесь под дождём, чувствуем себя хорошо. Башня разрешила посадку на ВПП. В 18:04:07 второй пилот объявил о предпосадочной проверке. В 18:04:18 второй пилот сказал: Молния вышла из этой. КВС спросил: Что?. Второй пилот повторил: Молния вышла из этой и затем добавил: Прямо перед нами. В 18:04:23 рейс 191 продолжил снижение, при этом раскачиваясь из стороны в сторону от порывов ветра.  

В 18:05:44 авиалайнер попал в сильный микропорыв. Самолет резко снизился до такой опасной высоты, что колёса шасси едва касались земли. В кабине пилотов зазвучал сигнал GPWS «WHOOP! WHOOP! PULL UP!». Самолёт пытался взлететь, но пилоты не смогли поднять его в воздух. Едва касаясь земли, рейс DL191 пронёсся через автомагистраль Texas State Highway 114, разбив автомобиль «Toyota Celica» 1971 г.в., и в 18:05:58 врезался в водонапорную башню в 2 километрах от аэропорта Даллас/Форт-Уэрт. Носовая часть самолёта от удара полностью разрушилась, а хвостовую часть вместе с крыльями оторвало и отбросило в сторону. В катастрофе погибли 135 человек — 8 членов экипажа (все 3 пилота и 5 стюардесс) и 126 пассажиров в самолёте и 1 человек на земле (водитель «Toyota Celica» Уильям Мэйберри ()); выжили 29 человек — 3 члена экипажа (стюардессы Аматулли, Чейвис и Робинсон) и 26 пассажиров, при этом только 1 из них не получил ранений. Также был ранен ещё 1 человек на земле.

Расшифровка переговоров 

Сокращения:
 КВС: Командир воздушного судна — Эдвард Н. Коннорс
 2П: Второй пилот — Рудольф П. Прайс-младший
 БИ: Бортинженер — Николас Н. Нассик
 ДИ: Диспетчер
 Э: Кто-то из экипажа
 XXX: Другие самолёты
 Внешняя связь: Переговоры с диспетчером 
 (нрзб) — неразборчиво

Расследование 
Расследование причин катастрофы рейса DL191 проводил Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Окончательный отчёт расследования был опубликован 15 августа 1986 года.

Национальный совет по безопасности на транспорте определяет, что вероятными причинами аварии было решение лётного экипажа начать и продолжить заход в кучево-дождевом облаке, которое, по их наблюдениям, содержит видимую молнию; отсутствие конкретных руководств, процедур и подготовки для избежания и избежания сдвига ветра на малых высотах; и отсутствие точной информации об опасности сдвига ветра в режиме реального времени. Это привело к столкновению самолёта на малой высоте с сильным сдвигом ветра, вызванным микропорывом от быстро развивающейся грозы, расположенной на последнем заходе на посадку.

Сопутствующим фактором стало то, что экипаж рейса 191 не был проинформирован авиадиспетчером о нисходящем ветре. Также указывалось отсутствие процедур и подготовки по предотвращению сдвига ветра на малых высотах, а также отсутствие информации о погоде в отношении существующей угрозы.

Последствия катастрофы 
Катастрофа получила широкий резонанс и способствовала коренному изменению в работе метеорологических служб всех аэропортов мира.

Культурные аспекты 
 Катастрофа рейса 191 Delta Air Lines показана в 5 сезоне канадского документального телесериала Расследования авиакатастроф в серии Невидимый убийца (оригинальное название —  Почему самолёт рухнул на землю?).
 Также она показана в американском документальном телесериале от «MSNBC» Почему разбиваются самолёты () в серии Жестокая погода ().
 Майкл Коннелли, на тот момент проработавший 5 лет в газетах Дейтона-Бич и Форт-Лодердейла, написал статью о выживших в катастрофе рейса 191, которая получила Пулитцеровскую премию. После этого Майкла Коннелли пригласили работать в «Los Angeles Times».

Аналогичные авиакатастрофы 
 Катастрофа Ту-154 в Алма-Ате
 Катастрофа Boeing 727 в Кеннере
 Катастрофа Boeing 727 в Нью-Йорке

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Описание катастрофы на Aviation Safety Network
 Delta Air Lines Inc., Lockheed L-1011-385-1, N726DA, Dallas/ Fort Worth International Airport, Texas, August 2, 1985. — окончательный отчёт расследования NTSB
 DFW Delta Flight 191 – Essay from Mica Calfee, a firefighter-paramedic who responded to the crash
 Анимация катастрофы на основе порывов ветра, синхронизированная с записью бортового самописца
 Vanderbilt Television News Archive

События 2 августа
Август 1985 года
Ирвинг (Техас)
1985 год в Техасе
1985 год в метеорологии
Авиационные происшествия в Техасе
Авиационные происшествия в США 1985 года
Авиационные происшествия с Lockheed L-1011
Авиационные происшествия Delta Air Lines
Авиационные происшествия с жертвами на земле
Авиационные происшествия вследствие турбулентности
Авиационные происшествия вследствие неблагоприятных погодных условий